Чемпионат Европы по фигурному катанию 1968 года проходил с 23 по 27 января в Вестеросе (Швеция). Чемпионат проводился в категориях мужское одиночное катание, женское одиночное катание, парное катание и в спортивных танцах на льду. В соревнованиях приняло участие рекордное количество спортсменов 122 фигуриста. У мужчин победил представитель Австрии Эммерих Данцер, у женщин победила представительница Чехословакии Хана Машкова, среди пар победу одержали представители СССР Людмила Белоусова и Олег Протопопов, в танцах чемпионами Европы стали представители Великобритании Диана Таулер и Бернард Форд.

Результаты

Мужчины

Женщины

Пары

Танцы

Ссылки 
 Список призёров чемпионатов Европы (мужчины)
 Список призёров чемпионатов Европы (женщины)
 Список призёров чемпионатов Европы (пары)
 Список призёров чемпионатов Европы (танцы)

Чемпионаты Европы по фигурному катанию
Международные спортивные соревнования в Вестеросе
1968 год в фигурном катании
Европа
Чемпионаты Европы в 1968 году
Спорт в Швеции в 1968 году
Чемпионаты Европы в Швеции
Январь 1968 года